Ala I Thracum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Ala I Thracum (Britannia). Sie ist durch Militärdiplome von 103 bis 152 belegt und war in den Provinzen Britannia und Germania stationiert.
 Ala I Thracum Herculana. Sie ist durch Diplome von 94 bis 206 belegt und war in Cappadocia, Syria und Aegyptus stationiert.
 Ala I Thracum Mauretana. Sie ist durch Diplome von 86 bis 206 belegt und war in Mauretania Caesariensis, Iudaea und Aegyptus stationiert.
 Ala I Thracum Victrix. Sie ist durch Diplome von 79 bis 163 belegt und war in Noricum und Pannonia superior stationiert.
 Ala I Thracum Veterana. Sie ist durch Diplome von 86 bis 192 belegt und war in Raetia, Pannonia superior und Pannonia inferior 

 die Ala I Augusta Thracum. Sie ist durch Diplome von 86 bis 151 belegt und war in Syria, Raetia und Noricum stationiert.